Skorosze – osiedle Warszawy (dzielnica Ursus)
 Skorosze – wieś w Polsce położona w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Winnica